A Minnesota Wild egy profi jégkorong csapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben. A csapat székhelye a Minnesota állambeli Saint Paulban van. A csapatot 2000-ben alapították.

A szezonok

Források
 A szezonok listája

NHL